Duck Lake kan syfta på följande platser

Kanada 

 Duck Lake (Ontario), sjö, 
 Duck Lake, Saskatchewan, ort, 

Robotskapade Kanadaförgreningar